Brunnenhaus steht für:
 Brunnenhaus (Kloster), einen Waschraum im Kloster, auch Lavatorium genannt
 ein größeres und durch ein Dach geschütztes Exemplar einer Brunnenstube (Quellfassung)

Brunnenhaus ist ein Ortsname:
 Brunnenhaus (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern

Brunnenhaus ist der Name folgender Gebäude:
 Heppinger Brunnenhaus, Bad Neuenahr
 Popperöder Brunnenhaus, Mühlhausen
 Brunnenhaus (Wessobrunn), Wessobrunn

Siehe auch:
 Brunnhaus
 Brunnenhäuschen
 Brunnhaus (Begriffsklärung)
 Bronnenhaus